OHD peut faire référence à :

 oxygénothérapie à haut débit (ou oxygène à haut débit) 
 Olympique d'Hussein-Dey, un ancien club de football de l'Algérie française, basé à Hussein Dey ;
 Orascom Hotels and Development, société du groupe holding Orascom, en Égypte ;
 obsidian hydration dating, l'hydratation de l'obsidienne, une méthode de datation  géochimique ;
 oxydative hydrothermal dissolution, une forme d'oxydation par voie humide, en géochimie ;
 code AITA de l'aéroport Saint-Paul-l'Apôtre d'Ohrid, en Macédoine du Nord.

voir aussi 
 ÖHD : Özel Harp Dairesi (Département des Opérations Spéciales), une organisation militaire turque secrète créée pendant la Guerre froide.